Příjmení Cusack nosí více různých osobností:

 Cyril Cusack (1910–1993) – irský herec
 Dymphna Cusacková (1902–1981) - australská spisovatelka
 Joan Cusack (1962) – americká herečka, sestra Johna
 John Cusack (1966) – americký herec, bratr Joan
 Sinéad Cusack (1948) – irská herečka